Rasmus und der Vagabund steht für:

 Rasmus und der Vagabund (1955), schwedischer Film nach dem Hörspiel  Rasmus und der Landstreicher von Astrid Lindgren
 Rasmus und der Vagabund (1981), schwedischer Film nach dem Hörspiel Rasmus und der Landstreicher von Astrid Lindgren